El nombre Gonzalo ha sido usado por dos  ciclones tropicales en el océano Atlántico:

 Huracán Gonzalo (2014)
 Tormenta tropical Gonzalo (2020)

El nombre Gonzalo reemplazó al nombre Gustav, que se retiró después de la temporada de 2008.